La K-1 Engineering e una piccola azienda automobilistica che si occupava di produrre auto sportive e da corsa su meccaniche Honda, Ford e Audi. Cessata la produzione automobilistica oggi l'azienda e del RTU Group ed è impegnata nella progettazione di motori per le auto o prototipi da corsa.

Storia 
L'azienda venne fondata nel 1991 come K-1 Styling & Tuning e produceva kit di elaborazione. Nel 1997 la K-1 presento il primo modello, la K-1 Evoluzione, una coupé sportiva preparata sul pianale della Chevrolet Camaro e con un design che ricorda molto le Ferrari; venne venduta soprattutto negli Stati Uniti d'America fino al 2004.

Negli anni 2000 l'azienda presentò il suo modello più noto, la K-1 Attack una piccola roadster sportiva dotata del motore V6 della Ford Mondeo ST220. Nel 2004 la piccola azienda venne rinominata K-1 Engineering.

Nel 2008 fu presentato il restyling della K-1 Attack assieme alla sua versione Targa. Venne presentata anche una nuova vettura sportiva su base dell'Audi R8 e disegnata dal sloveno Aljoša Tushek, la K-1 Renovatio V8, che verrà prodotta nel 2012 dalla Tushek&Spigel in Slovenia.

Nell'anno 2010 collaborò con il team automobilistico Race 4 Slovakia per creare la versione da competizione della K-1 Attack destinata al FIA GT1 World Championship; da qui, prodotta sotto il marchio Praga Racing, nacque la Praga R4S. L'anno successivo in collaborazione con un team inglese fu presentata una nuova sportiva con motore elettrico chiamata Evelio costruita in soli 3 esemplari.

Nel 2012 venne terminata la produzione automobilistica e l'azienda divenne parte del RTU Group che si dedica alla progettazione di motori per le automobili o prototipi da corsa.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Case automobilistiche slovacche